Нижче наведено список 158 муніципалітетів провінції Салерно. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Салерно